Příjmení Klimo nese více různých osobností:

 Bohuslav Klimo (1882–1952) – slovenský básník a československý politik
 Ján Klimo (1921–2001) – slovenský herec a divadelní režisér
 Zoltán Klimo (1905–1974) – slovenský lékař, psychiatr a univerzitní profesor